El término campestre puede hacer referencia a: 

Campestre, perteneciente al medio rural.
Campestre, municipio de Brasil.
Campestre, indumentaria de los soldados romanos.